Луа-Луа — фамилия

 Луа-Луа, Ломана — конголезский футболист
 Луа-Луа, Казенга — конголезский футболист, младший брат Ломана